Gonçalo Rodrigues da Palmeira (1130-1177), nobre do Condado Portucalense e mordomo-mor da Teresa de Leão.

Gonçalo Rodrigues Girão (morto em 1231), filho de Rodrigo Guterres Girão, esposo de Sancha Rodrigues e de Marquesa Peres.

 Gonçalo Rodrigues Girão (morto em 1258), filho do Gonçalo Rodrigues Girão, morto em 1231 e de Sancha Rodrigues. 

 Gonçalo Rodrigues Girão, mestre da Ordem de Santiago (morto em 1280), Mestre da Ordem de Santiago.

Gonçalo Rodrigues da Moreira, nobre medieval português, representante do rei D. Dinis nas Cortes de Guimarães de 1288.

Gonçalo Rodrigues Caldeira, nobre nascido na vila da Sertã no século XIV, onde viveu nos reinados de  Fernando I de Portugal e de João I de Portugal.

 Gonçalo Rodrigues da Câmara Lima (1828-1879), político e advogado açoriano.

Desambiguações de antropônimos